M48 može značiti:

 M48 Patton
 Messier 48